Karen Young (ur. 1958) – amerykańska aktorka
 Karen Young – piosenkarka